Cheesecake (čti či:zkejk) je dezert, původem pravděpodobně ze Starověkého Řecka, který tvoří dvě vrstvy: krusta z rozdrobených sušenek a tvarohová vrstva. V počátcích byl cheesecake pouze pečeným dezertem, v současné době existuje i nepečená varianta. Cheesecake lze připravit podle původní receptury, tedy čistě tvarohový, nebo v různých příchutích, jež bývají obohaceny i o třetí vrstvu: ovoce, čokoládu atp.

Mezi hlavní ingredience patří tvarohový čerstvý sýr (v Americe je s přípravou cheesecaku spojen sýr Philadelphia, sušenky, máslo, cukr a zakysaná smetana.

Externí odkazy 
 
 Popis přípravy cheesecake (oficiální dovozce pro ČR)

Dorty